USS Ajax je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Ajax (1864) 
 USS Ajax (1898) 
 USS Ajax (1917) 
 USS Ajax (AR-6)

Ajax